Spurio Postumio Albo Regillense – politico romano, console nel 466 a.C.
 Spurio Postumio Albo Regillense – politico romano, tribuno consolare nel 432 a.C.